

Personen
 Flavia Domitilla maior, (? - 69?), vrouw van Titus Flavius Vespasianus.
 Flavia Domitilla minor, (39 - ?), een dochter van keizer Vespasianus.
 Flavia Maximiana Theodora, stiefdochter van Maximianus
 Flavia Maxima Fausta, (289 – 326), keizerin van het Romeinse rijk en vrouw van Constantijn de Grote
 Flaviano Vicentini, (1942 - 2002), Italiaanse wielrenner
 Flavia Rigamonti, (1981), een Zwitserse zwemster
 Flavia Pennetta, (1982), een Italiaanse tennispeelster

Andere
 Flavia (schip), een Italiaans schip
 Flavia Solva, Romeinse nederzetting in Oostenrijk